Hallum bezeichnet:

 Hallum (Noardeast-Fryslân), ein Ort in der Gemeinde Noardeast-Fryslân in der niederländischen Provinz Friesland

Hallum ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Hallum († 1417), Bischof von Salisbury